Styr – rzeka na Ukrainie i Białorusi
 Styr Południowy – szczyt na Pogórzu Rożnowskim
 Styr Północny – szczyt na Pogórzu Rożnowskim